Острова Кэ́мпбелл () — вулканический архипелаг в Тихом океане, расположенный примерно в 600 км к югу от южной оконечности Южного острова Новой Зеландии.

Эта группа островов считается новозеландскими Внешними островами и является территорией Новой Зеландии, однако она не считается частью какого-либо региона или округа, а находится в непосредственном управлении специального органа — .

Острова Кэмпбелл — Всемирное наследие ЮНЕСКО.

География 

Общая площадь островов — 113,31 км².

 Кэмпбелл (Campbell Island) () ()
 Дент (Dent Island) () ()
 Жакмар (Jacquemart Island) () ()
 Джанет Мари (Jeanette Marie) ()
 Моновай (Monowai Island) ()
 Фолли (Folly Island) () ()

Климат

Экология 
Острова также известны тем, что в результате вмешательства человека им был нанесён сильный экологический ущерб: в конце XVIII — начале XIX века крысы попали на Кэмпбелл, предположительно, с кораблями китобоев. Лишь примерно спустя 200 лет, в 2003 году, усилиями новозеландских учёных крысы были уничтожены. В течение этого срока крысы наносили огромный вред местным видам — буревестникам, пингвинам. Некоторые виды были вынуждены гнездиться лишь на небольших скалах архипелага.

Самое одинокое дерево 
Ситхинская ель является единственным деревом на архипелаге. Оно, вероятно, было посажено в 1907 году, однако его высота до сих пор не превышает 10 метров. После гибели акации Тенере в нигерийской пустыне, это дерево можно считать самым одинокостоящим в мире: ближайшие деревья находятся в 222 км на архипелаге Окленд.

Примечания

Ссылки 
 Карта островов Кэмпбелл